Coreaú kan syfta på:

Brasilien 

 Coreaú (kommun), Ceará, 
 Coreaú (ort), Ceará,